est la formule brute de plusieurs isomères.

 diéthyléthanolamine, numéro CAS 
 4-amino-4-méthyl-2-pentanol, numéro CAS , racémique
 1-(éthylméthylamino)-2-propanol, numéro CAS 
 2-amino-3,3-diméthyl-1-butanol, numéro CAS 
 2-amino-4-méthyl-1-pentanol, numéro CAS 
 2-diméthylaminobutan-1-ol, numéro CAS 
 3-amino-2-hexanol, numéro CAS 
 (2R, 3R)-3-amino-2-hexanol, numéro CAS 
 (2S, 3S)-3-amino-2-hexanol, numéro CAS 
 (2R, 3S)-3-amino-2-hexanol, numéro CAS 
 (2S, 3R)-3-amino-2-hexanol, numéro CAS 
 2-amino-1-hexanol, numéro CAS 
 (2R)-2-amino-1-hexanol, numéro CAS 
 (2S)-2-amino-1-hexanol, numéro CAS 
 (S)-L-(+)-leucinol, numéro CAS 
 3-méthoxy-2,2-diméthyl-1-propanamine, numéro CAS 
 3-(éthylamino)-1-butanol, numéro CAS